Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na Ovčjim otocima.

Povijest
Ovčji otoci su jedan od teritorija gdje se kršćanstvo proširilo tek u središnjem razdoblju srednjeg vijeka.

Galerija

Izvori 

Føroyar
Kršćanstvo u Danskoj